Fahrbach ist der Name folgender Gewässer:
 Fahrbach (Dorfen), linker Zufluss der Dorfen bei Moosinning, Landkreis Erding, Bayern
 Fahrbach (Itter), linker Zufluss der Itter (zum Neckar) zwischen Kailbach, Stadt Oberzent, Odenwaldkreis, Hessen und Friedrichsdorf, Stadt Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg 
 Fahrbach (Lohmgraben), linker Quellbach des Lohmgrabens (zur Aschaff) bis vor die Lohmühle, Stadt Aschaffenburg, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Fahrbach, Name des Mierbachs am noch bayerischen Unterlauf, linker Zufluss des Natschbaches bei Železná, Gemeinde Bělá nad Radbuzou, Okres Domažlice, Pilsner Region, Tschechien
 Fahrbach (Rettenbach), linker Zufluss des Rettenbachs (zur Amper) in Giebing, Gemeinde Vierkirchen, Landkreis Dachau, Bayern
 Fahrbach (Sinnerbach), linker Zufluss des Sinnerbachs (zur Blies) bei Schiffweiler, Landkreis Neunkirchen, Saarland

 Kleiner Fahrbach, rechter Zufluss des Fahrbach (Sinnerbach) bei Stennweiler, Gemeinde Schiffweiler, Landkreis Neunkirchen, Saarland

Fahrbach ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Fahrbach (1819–1887), österreichischer Violinist und Kapellmeister
 Carl Ludwig Fahrbach (1835–1902), deutscher Maler
 Friedrich Fahrbach (1809–1867), österreichischer Komponist und Musiker
 Georg Fahrbach (1903–1976), deutscher Wandervereinspräsident und Naturschützer
 Joseph Fahrbach (1804–1883), österreichischer Musiker

Siehe auch:
 Fahrenbach (Begriffsklärung)